Шесть кораблей Королевского флота Великобритании назывались HMS America:

 HMS America (1650) — вооружённый торговый корабль. На службе с 1650 по 1654.
 HMS America (1749) — 44-пушечный линейный корабль 4 ранга. Спущен на воду в 1749 году. В 1756 году переименован в HMS Boston. Продан в 1757 году.
 HMS America (1757) — 60-пушечный линейный корабль. Вступил в строй в 1757 году. В 1771 году сдан на слом.
 HMS America (1777) — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга. Спущен в 1777 году. Разобран в 1807.
 HMS America (1794) — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга. Бывший французский Amerique. Захвачен в 1794 году. В 1795 году переименован в HMS Impetueux. Разобран в 1813 году.
 HMS America (1810) — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга. Спущен на воду в 1810 году. Разобран в 1867 году.

См. также 
 USS America
 SS America
 RMS America